Рага:
 Рага — правила и предписания для построения крупной музыкальной формы в рамках индийской классической музыки.
 Рага — в буддизме один из трёх основных ядов — жадность, чувственная привязанность.
 Рага — город в Южном Судане.
 Рага — древнеперсидское название города Рей в Иране.
  — один из языков Вануату.

Люди 
 Рага, Адам (род. 1982) — испанский мототриалист.
 Рага, Мануэль (род. 1944) — мексиканский баскетболист, член Зала славы ФИБА.